Алойский район () — бывший административный район Латвийской ССР с центром в городе Алоя, существовавший в 1949—1956 годах.

Алойский район был создан 31 декабря 1949 года из части ликвидированного Лимбажского уезда (города Айнажи и Салацгрива, части Айнажской, Алойской, Браславской, Озолской, Палеской волостей и территории волостей Пуикулеской, Стайцельской, Салацской, Светциемской и Вилзенской. С 1952 по 1953 Алойский район был включён в состав Рижской области.

Алойский район был ликвидирован 7 декабря 1956 года путём присоединения к Лимбажскому району. На момент ликвидации Алойский район включал в себя 2 города и 21 сельсовет.

Источники 
 Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997. ISBN 9984-9256-0-9
 Latvijas PSR administrativi-teritorialais iedalījums. 1950. g., Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga, 1950.

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 1956 году
Районы Латвии